Коларж — фамилия. Известные носители:
 Коларж, Даниэл (род. 1985) — чешский футболист, участник чемпионата Европы—2012.
 Коларж, Йиржи (1914—2002) — чешский поэт, писатель и художник.
 Коларж, Йозеф Йиржи (1812—1896) — чешский актёр, писатель и переводчик.
 Коларж, Михаэль (род. 1992) —  словацкий профессиональный шоссейный велогонщик.